ATM
 ATM – polskie przedsiębiorstwo teleinformatyczne 
 ATM Grupa – polskie przedsiębiorstwo produkujące programy telewizyjne 
 ATM Rozrywka – kanał telewizyjny o charakterze rozrywkowym.
 kinaza ATM – kinaza białkowa serynowo-treoninowa, aktywowana przez przerwania obu nici podwójnej helisy DNA
 ATM – Asynchronous Transfer Mode, szerokopasmowa technologia komunikacyjna.
 ATM (ang. automatic teller machine) – bankomat
 ATM – ass to mouth – praktyka seksualna związana z BDSM

atm
 atm – atmosfera fizyczna, pozaukładowa jednostka miary ciśnienia